Fehér János (1823–1887) katolikus pap
 Fehér János (1917–?) állatorvos
 Fehér János (1932–2010) orvos, májkutató, az MTA doktora
 Fehér János (1939–) szemorvos
 Fehér János (1939–) adventista lelkész
 Fehér János (?) színész
 Fehér János (?) a Miskolci Szimfonikus Zenekar brácsaművésze, a Filharmónia Kelet-Magyarország vezetője